Вади́м Его́ров:
 Егоров, Вадим Владимирович (род. 1947) — советский и российский автор-исполнитель, бард.
 Егоров, Вадим Леонидович (род. 1938) — советский и российский историк, археолог.